Organisationen, Stiftungen und Auszeichnungen für die Krebshilfe sind:

 Stiftung Deutsche Krebshilfe
 Österreichische Krebshilfe
 Stiftung Deutsche KinderKrebshilfe
 Deutsche Krebshilfe Preis
 Magazin Deutsche Krebshilfe